Black Water (film), een Australische thriller/horrorfilm uit 2007
Black Water (Warhammer), een onderdeel van het spel Warhammer
Black Water (Zawinul), een muziekalbum uit 1989

Zie ook 
 Blackwater (doorverwijspagina)